Eric Schneider peut désigner :
 Eric Schneider (1934-2022), un acteur néerlandais ;
 Eric Schneider (1963-), un pianiste allemand, accompagnateur de lied ;
  (1977-), un joueur de hockey sur glace.